Ness (rivier)
 Ness City
 Loch Ness (meer)
 Monster van Loch Ness 
 Ness (achternaam)
 Eliot Ness
 Ness (Verenigd Koninkrijk)